Жан Руо (; род. 13 декабря 1952, Камбон, департамент Атлантическая Луара) — французский современный писатель.

Живёт и работает в своём родном городке Камбон. Известен своими семейными романами, автобиографического происхождения. За первый роман Поля славы (1990) в 1993 году удостоен Гонкуровской премии. В 2004 году награждён премией Андре Жида за эссе La désincarnation.

Избранные произведения 
 1990 Les Champs d’honneur, Éd. de Minuit, 1990.
 1993 Des Hommes illustres, Éd. de Minuit
 1996 Le Monde à peu près, Éd. de Minuit, ISBN 2-7073-1563-X
 1998 Pour vos cadeaux, Éd. de Minuit
 1999 Sur la scène comme au ciel, Éd. de Minuit
 2005 Les Champs d’honneur, Éd. Casterman — (Bande dessinée)
 2011 Comment Gagner Sa Vie Honnêtement (la Vie Poétique, 1), Éd. Gallimard
 Les Corps infinis, Actes-Sud. Texte sur des peintures de Pierre-Marie Brisson., Éd. Gallimard
 2007 Préhistoires, éd. Gallimard, 101 pages. Une préhistoire revisitée sur le thème sur la genèse de l’art pariétal.
 2009 Souvenirs de mon oncle, éd. Naïve, 43 pp. Revisite du film de Jacques Tati
 1997 Les Très Riches Heures, Éd. de Minuit — (théâtre)
 1998 Le Paléo-circus, Éd. Flohic
 2001 La Désincarnation, Éd. Gallimard
 2009 La Femme promise, Éd. Gallimard

Литература 
 Corinna Dehne: Der «Gedächtnisort» Roman. Zur Literarisierung von Familiengedächtnis und Zeitgeschichte im Werk Jean Rouauds. Erich Schmidt, Berlin 2002 ISBN 978-3-503-06148-8
 Jan-Pieter Barbian: Jean Rouaud. in dsb. (Red.): Vive la littérature! Französische Literatur in deutscher Übersetzung. Hg. & Verlag Stadtbibliothek Duisburg. ISBN 9783892796565 S. 32f mit Abb.

Писатели Франции
Лауреаты Гонкуровской премии
Лауреаты премии Гринцане Кавур